Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Ekonomik Donja Vlahinička, ali se nije plasirao u viši rang. Iz lige je u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku ispala NK Pešćenica.

Tablica

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2007./08.
 nssmz.hr, glasila 2008., Glasilo 15/2008 

2007-08
Sisačko-moslavačka-1